Kagerer ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Kagerer (* 1961), deutscher Jazzmusiker
 Hermann Kagerer (1896–1984), österreichischer Pfarrer und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Karl Kagerer (1930–2015), deutscher Garten- und Landschaftsarchitekt
 Paul Kagerer (1833–1907), deutscher Priester